La mia casa è piena di specchi  – romanzo autobiografico del 2004 di Maria Scicolone
La mia casa è piena di specchi  – miniserie televisiva del 2010 di Vittorio Sindoni